Гербы муниципальных районов России:
 Герб Александровского района — герб муниципального образования Александровский муниципальный район Владимирской области.
 Герб Александровского района — герб муниципального образования Александровский район Оренбургской области.
 Герб Александровского района — герб муниципального образования «Александровский муниципальный район» Пермского края.
 Герб Александровского района — герб Александровского муниципального района Ставропольского края.
 Герб Александровского района — герб Александровского муниципального района Томской области.